6-я церемония музыкальных наград MTV Video Music Awards 1989 прошла 6 сентября 1989 года в Лос-Анджелесе в Амфитеатре Гибсон. Ведущим церемонии был Arsenio Hall.

Номинанты 
Победитель выделен жирным шрифтом.

Видео года | Video of the Year 
 Fine Young Cannibals — «She Drives Me Crazy»
 Michael Jackson — «Leave Me Alone»
 Madonna — «Like a Prayer»
 Steve Winwood — «Roll with It»
 Neil Young — «This Note's for You»

Лучшее мужское видео | Best Male Video 
 Bobby Brown — «Every Little Step»
 Elvis Costello — «Veronica»
 Lou Reed — «Dirty Blvd.»
 Steve Winwood — «Roll with It»

Лучшее женское видео | Best Female Video 
 Paula Abdul — «Straight Up»
 Tracy Chapman — «Fast Car»
 Madonna — «Express Yourself»
 Tanita Tikaram — «Twist in My Sobriety»
 Jody Watley — «Real Love»

Лучшее видео группы | Best Group Video 
 Fine Young Cannibals — «She Drives Me Crazy»
 Guns N' Roses — «Sweet Child o' Mine»
 Living Colour — «Cult of Personality»
 Traveling Wilburys — «Handle with Care»

Лучший новый артист | Best New Artist 
 Paula Abdul — «Straight Up»
 Edie Brickell & New Bohemians — «What I Am»
 Neneh Cherry — «Buffalo Stance»
 Living Colour — «Cult of Personality»

Лучшее хэви-метал видео |Best Heavy Metal Video 
 Aerosmith — «Rag Doll»
 Def Leppard — «Pour Some Sugar on Me»
 Guns N' Roses — «Sweet Child o' Mine»
 Metallica — «One»

Лучшее рэп видео |Best Rap Video 
 DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince — «Parents Just Don't Understand»
 Ice-T — «CColors»
 Kool Moe Dee — «How Ya Like Me Now»
 MC Hammer — «Turn This Mutha Out»
 Tone Lōc — «Wild Thing»

Лучшее танцевальное видео |Best Dance Video 
 Paula Abdul — «Straight Up»
 Bobby Brown — «Every Little Step»
 Michael Jackson — «Smooth Criminal»
 Jody Watley — «Real Love»

Best Post-Modern Video 
 The Cure — «Fascination Street»
 The Escape Club — «Wild, Wild West»
 Love and Rockets — «So Alive»
 R.E.M. — «Orange Crush»
 Siouxsie and the Banshees — «Peek-a-Boo»

Best Video from a Film 
 The Belle Stars — «Iko Iko» (из Rain Man)
 Ice-T — «Colors» (из Colors)
 Annie Lennox и Al Green — «Put a Little Love in Your Heart» (из Scrooged)
 U2 с B. B. King — «When Love Comes to Town» (из Rattle and Hum)

Breakthrough Video 
 Paula Abdul — «Straight Up»
 Art of Noise (featuring Tom Jones) — «Kiss»
 Elvis Costello — «Veronica»
 The Escape Club — «Wild, Wild West»
 Fine Young Cannibals — «She Drives Me Crazy»
 Michael Jackson — «Leave Me Alone»
 Jody Watley — «Real Love»

 Лучший перформанс в видео | Best Stage Performance in a Video 
 Bobby Brown — «My Prerogative»
 Def Leppard — «Pour Some Sugar on Me»
 Guns N' Roses — «Paradise City»
 Living Colour — «Cult of Personality» Лучшая режиссура | Best Direction in a Video 
 DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince — «Parents Just Don't Understand» (режиссёр: Scott Kalvert)
 Madonna — «Express Yourself» (режиссёр: David Fincher) Van Halen — «Finish What Ya Started» (Director: Andy Morahan)
 Jody Watley — «Real Love» (режиссёр: David Fincher)
 Steve Winwood — «Roll with It» (режиссёр: David Fincher)

 Лучшая хореография | Best Choreography in a Video 
 Paula Abdul — «Straight Up» (хореограф: Paula Abdul) Bobby Brown — «Every Little Step» (хореографы: Bobby Brown and Alex Keshishian)
 Michael Jackson — «Smooth Criminal» (хореографы: Michael Jackson and Vincent Paterson)
 New Kids on the Block — «You Got It (The Right Stuff)» (хореограф: Tyrone Procter)

 Лучшие спецэффекты в видео | Best Special Effects in a Video 
 Adrian Belew — «Oh Daddy» (Special Effects: Joey Ahlbum)
 The Escape Club — «Wild, Wild West» (Special Effects: Nicholas Brandt и Bridget Blake-Wilson)
 Michael Jackson — «Leave Me Alone» (Special Effects: Jim Blashfield) Prince — «I Wish U Heaven» (Special Effects: Maury Rosenfeld и Fred Raimondi)

 Лучшая художественная работа | Best Art Direction in a Video 
 DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince — «Parents Just Don't Understand» (Art Director: Greg Harrison)
 Debbie Gibson — «Electric Youth» (Art Director: Rhaz Zeizler)
 INXS — «New Sensation» (Art Director: Lynn-Maree Milburn)
 Michael Jackson — «Leave Me Alone» (Art Director: Jim Blashfield)
 Madonna — «Express Yourself» (Art Directors: Holgar Gross and Vance Lorenzini) Jody Watley — «Real Love» (Art Director: Piers Plowden)

 Лучший монтаж | Best Editing in a Video 
 Paula Abdul — «Straight Up» (Editor: Jim Haygood) Michael Jackson — «Leave Me Alone» (Editor: Paul Diener)
 Madonna — «Express Yourself» (Editor: Scott Chestnut)
 Jody Watley — «Real Love» (Editor: Scott Chestnut)
 Steve Winwood — «Roll with It» (Editor: Scott Chestnut)

 Лучшая операторская работа | Best Cinematography in a Video 
 Michael Jackson — «Smooth Criminal» (оператор: John Hora)
 Madonna — «Express Yourself» (оператор: Mark Plummer) Tanita Tikaram — «Twist in My Sobriety» (оператор: Jeff Darling)
 Steve Winwood — «Roll with It» (оператор: Mark Plummer)

 Viewer’s Choice 
 Fine Young Cannibals — «She Drives Me Crazy»
 Michael Jackson — «Leave Me Alone»
 Madonna — «Like a Prayer» Steve Winwood — «Roll with It»
 Neil Young — «This Note’s for You»

 International Viewer’s Choice Awards 

 MTV Европа 
  Front 242 — «Headhunter»
  The Jeremy Days — «Brand New Toy»
  Niagara — «Soleil d’Hiver»
  Rainbirds — «Sea of Time»
  Roxette — «The Look»  Vaya Con Dios — «Don’t Cry for Louie»

 MTV Internacional 
  Chayanne — «Este Ritmo Se Baila Así»  Emmanuel — «La Última Luna»
  Gipsy Kings — «Djobi Djoba»
  Miguel Mateos-ZAS — «Y, sin Pensar»
  Fito Páez — «Sólo los Chicos»

 MTV Япония 
  Kyosuke Himuro — «Angel»
  Kome Kome Club — «Kome Kome War»'''
  Toshinobu Kubota — «Indigo Waltz»
  Unicorn — «Daimeiwaku»

Специальная премия «Признание Поколения» | Video Vanguard Award 
 George Michael

Выступления 
 Madonna — «Express Yourself»
 Bobby Brown — «On Our Own»
 Def Leppard — «Tear It Down»
 Tone-Loc — «Wild Thing»
 The Cult — «Fire Woman»
 Paula Abdul — «Straight Up»/«Cold Hearted»/«Forever Your Girl»
 Jon Bon Jovi и Richie Sambora — «Livin’ on a Prayer»/«Wanted Dead or Alive»
 The Cure — «Just Like Heaven»
 Cher — «If I Could Turn Back Time»
 The Rolling Stones — «Mixed Emotions»
 Axl Rose и Tom Petty and the Heartbreakers — «Free Fallin'»/«Heartbreak Hotel»

Примечания

Ссылки 
 mtv.com vma 1989
 MTV VMA 1989

Музыкальные премии
1989
1989 год в музыке США
События 6 сентября
Сентябрь 1989 года
1989 год в Калифорнии
История Лос-Анджелеса